Marta (animal) — mustelídeo
 Marta de Betânia — personagem bíblica, irmã de Lázaro
 Marta (futebolista) — brasileira (n. 1986)
 Marta (Itália) — comuna da província de Viterbo, Lácio

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos